Network (englisch für „Netzwerk“) steht für:

 Network, eine Form von Medienkonzernen
 Network (Film), US-amerikanische Filmsatire von Sidney Lumet (1976)
 Vernetzung voneinander unabhängiger Rechner zum Datenaustausch, siehe Rechnernetz

Siehe auch:
 Netzwerk (Begriffsklärung)